Karolína Augusta Rakousko-Toskánská (19. listopadu 1822, Florencie – 5. října 1841) byla rakouská arcivévodkyně a toskánská princezna.

Život 
Narodila se 19. listopadu 1822 ve Florencii v paláci Pitti jako první dítě a dcera prince Leopolda Toskánského a jeho manželky princezny Marie Anny Saské.

Zemřela náhle 5. října 1841 ve věku 18 let. Její tělo bylo pochováno v Medicejské kapli v kostele svatého Vavřince ve Florencii.

Tituly a vyznamenání 
Tituly
 19. listopadu 1822 – 5. října 1841; Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně Karolína Augusta Rakouská, královská princezna uherská a česká, princezna toskánská
Vyznamenání
 14. září 1839: Dáma Řádu hvězdového kříže

Externí odkazy 
 
  GLI ASBURGO-LORENA DI TOSCANA
  Geneanet
  Geni

Vývod z předků 

Habsbursko-lotrinská dynastie
Arcivévodkyně
Rakouské princezny
Toskánské princezny
Narození v roce 1822
Narození 19. listopadu
Narození ve Florencii
Úmrtí v roce 1841
Úmrtí 5. října
Úmrtí ve Florencii
Ženy